Fréhel néven ismert személyek és fogalmak

 Fréhel (Côtes-d’Armor), község Franciaországban, Côtes-d’Armor megyében (Bretagne), 
 Fréhel-fok, az Atlanti-óceán partján, Fréhel község közelében, 
 Fréhel (énekesnő), született Marguerite Boulc’h (1891–1951), breton származású francia színésznő-énekesnő művészneve,
 Fréhel tér (place Fréhel), közterület Párizs 19–20. kerületének határán, mely az énekesnő nevét viseli.